Wertgraben ist ein Gewässername:

 Wertgraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars vor Eyach, Ortsteil Weitingen, Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Leimersheimer Wertgraben, rechter Zufluss des Östlichen Herrenwassers (zum Rheinniederungskanal, zum Philippsburger Altrhein) bei Leopoldshafen, Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Wertgraben (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach in Dußlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Wertgraben (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Halsheim, Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Wertbach